Байчунас () — упразднённое село (до 2008 года — посёлок городского типа) в Макатском районе Атырауской области Казахстана. Являлось административным центром и единственным населённым пунктом Байчунасского сельского округа. Код КАТО — 235233100. Упразднено в 2013 году.

Расположено в 100 км к востоку от Атырау и в 45 км к югу от железнодорожной станции Доссор (на линии Атырау — Кандыагаш).

Посёлок возник в 1931 году в связи с развитием нефтяной промышленности.

Население

Уроженцы 
Уликпан Абдрахманов

Елена Ивановна Тарасенко

Дуйсенбай Нурбаевич Турганов

Сабит Бауыржанулы Тастанбеков

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые населённые пункты Макатского района
Бывшие посёлки городского типа Казахстана